

Sigle
 Ubuntu Software Center – applicazione di sistema in Ubuntu
 Ulster Special Constabulary – ex forza riservista di polizia dell'Irlanda del Nord
 United Somali Congress – Congresso della Somalia Unita, organizzazione politico-militare somala
 United States Code – complesso delle leggi federali degli Stati Uniti d'America
 United States Congress – Congresso degli Stati Uniti, il ramo legislativo del governo federale 
 United States Constabulary – forza di sicurezza statunitense nelle zone di occupazione della Germania 
 United States Constitution – Costituzione degli Stati Uniti
 Universidade de Santiago de Compostela – università spagnola
 University of San Carlos – università filippina
 University of Southern California – università statunitense 
 University of South Carolina – università statunitense
 University of the Sunshine Coast – università australiana

Codici 
 USC – codice vettore ICAO di AirNet Express